Абрамчу́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Абрамчук, Анна Ивановна (1925—2017) — птичница, Герой Социалистического Труда.
 Абрамчук, Вероника Михайловна (род. 1958) — депутат парламента Молдовы, почётный председатель Партии социалистов Республики Молдова.
 Абрамчук, Елена Васильевна (род. 1988) — белорусская легкоатлетка.
 Абрамчук, Михаил Александрович (род. 1992) — белорусский легкоатлет, толкатель ядра.
 Абрамчук, Николай Иванович (1912—1974) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.